Перегру́зка — шахматная ситуация, когда фигуры (фигура) не в состоянии справиться с поставленными задачами, что позволяет сопернику провести типичный тактический приём — использование перегрузки.

Советский гроссмейстер Александр Котов отмечает, что защищающейся стороне свойственен своеобразный «оптический обман», который скрывает от неё реальную возможность использования перегрузки соперником: «внешне кажется, что фигура защищает какое-либо поле или другую фигуру, на самом же деле такая защита — мнимая, на поверку оказывается фиктивной.»

Пример 

В партии О. Романишин — Дж. Пласкетт (Лондон, 1977) ферзь чёрных, защищающий коня f6 и пешку d7, перегружен возложенными на него задачами, что позволило белым нанести решающий удар:

 1. Л:d7!! Ф:d7

На 1… К:d7 последует 2. Ф:g7#

 2. С:f6

С неизбежным матом.

Примечания

Литература 
 

Шахматная тактика